Valsaceae är en familj av svampar. Valsaceae ingår i ordningen Diaporthales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Valsaceae